1-es típusú közepes harckocsi (Chi-He), japán harckocsi a második világháború idején
 1-es típusú féllánctalpas (Ho-Ha), japán féllánctalpas a második világháború idején
 1-es típusú önjáró löveg (Ho-Ni), japán önjáró löveg a második világháború idején
 1-es típusú szállítójármű (Ho-Ki), japán páncélozott szállítójármű a második világháború idején

Hasonló jelentések
 I típusú német tengeralattjáró, német tengeralattjárótípus a második világháború idején
 VW Type 1, a német Volkswagen Bogár személyautó gyári megnevezése